Por Ellsworth pode estar à procura de:
 Ellsworth (Illinois)
 Ellsworth (Iowa)
 Ellsworth (Kansas)
 Ellsworth (Michigan)
 Ellsworth (Minnesota)
 Ellsworth (Pensilvânia)
 Ellsworth (Wisconsin)

Ver também 
 Ellsworth Air Force Base

Desambiguações de topônimos